Dicarpellum är ett släkte av benvedsväxter. Dicarpellum ingår i familjen Celastraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Dicarpellum